Olof Berggren kan avse:

 Olof Berggren den äldre (död 1796), bildhuggare
 Olof Berggren den yngre (1700-talet), bildhuggare